Snyagovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Снягово) :
Snyagovo, village bulgare de l'obchtina de Rouen, situé dans l'oblast de Bourgas ;
Snyagovo, village bulgare de l'obchtina de General Tochevo, situé dans l'oblast de Dobritch.